Llista dels 260 municipis del departament francès de l'Alt Loira (43).

Alt Loira